MHD může být:
 Městská hromadná doprava
 Magnetohydrodynamický generátor
 mezinárodní kód pro CAAC Airlines